Leonard Kornoš född 1956, är en slovakisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som L. Kornos och upptäckare av 37 asteroider.

Asteroiden 23899 Kornoš är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Leonard Kornoš

Se även 
Astronomiska upptäckter av Leonard Kornoš

Referenser 

Slovakiska astronomer
Födda 1956
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet